Тиму́р (тюрк. Tümür, Demir — «железо») — мужское личное имя тюркского и монгольского происхождения. Это имя означает стойкого, прочного человека. Имя стало знаменитым благодаря полководцу и завоевателю Тимуру (Тамерлану) (1336—1405).

В СССР имя получило популярность из-за повести «Тимур и его команда» советского писателя А. П. Гайдара и пионерского движения тимуровцев. Но широкое применение имени происходило в городах. По мнению ряда исследователей, имя Тимур имело популярность также из-за сокращения в русском языке в виде Тима, что сходным было с сокращением имени Тимофей.

Примечания

См. также 
 Мусульманские имена

Мусульманские имена
Имена тюркского происхождения
Тюркские имена